Jerzy Dominik (1913–1944) – kapitan Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jerzy Dominik (1955–2019) – aktor teatralny, filmowy i dubbingowy
 Jerzy Dominik (ur. 1954) – bokser
 Jerzy Dominik (ur. 1964) – łyżwiarz, trener, olimpijczyk